Pólibo (Πόλυβος) es el nombre de varios personajes de la Antigua Grecia, tanto reales como mitológicos:

 Pólibo (rey de Corinto), mítico rey de Corinto.
 Pólibo (rey de Sición), rey de Sición, hijo de Hermes y Ctonofile, hija del epónimo de Sición. Heredó el trono de Sición de su abuelo. Tuvo una hija con Lisímaca o Lisianasa, a quien casó con Tálao de Argos. Le sucedió su nieto Adrasto.
 Pólibo (rey de Tebas), rey de Tebas (Egipto). Menelao y Helena pasaron un tiempo en su corte tras la Guerra de Troya.
 El padre de un pretendiente de Penélope, Eurímaco, muerto por Odiseo a su vuelta.
 Un hijo de Antenor y Téano (hija de Ciseo), muerto en la Guerra de Troya a manos de Neoptólemo.